Cheriton (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Cheriton (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia